Лига чемпионов АФК 2015 — 34-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 13-й под названием Лига чемпионов АФК.

Участники 
В розыгрыше турнира принимают участие 49 команд:
 24 команды квалифицируются напрямую в групповой раунд
 25 команд начинают турнир с квалификационных раундов

Примечания
  ВЬЕ:Клуб T&T заменил в Лиге Чемпионов АФК обладателя Кубка Вьетнама 2014 года клуб Хайфон, поскольку тот не сумел получить лицензию АФК.

Квалификационные матчи

Восточная Азия

1-й раунд 
Матчи прошли 4 февраля 2015 года.

2-й раунд 
Матчи прошли 10 февраля 2015 года.

Раунд плей-офф 
Матчи прошли 17 февраля 2015 года.

Западная Азия 
Квалификационные матчи в этой зоне начались с второго раунда.

2-й раунд 
Матчи прошли 10 февраля 2015 года.

Раунд плей-офф

Групповой этап

Жеребьевка группового этапа 
Жеребьевка группового этапа прошла 11 декабря 2014 года. 32 команды были распределены по восьми группам. Две команды из одной страны не могли попасть в одну группу.

В жеребьевке участвовали 32 команды (по 16 от Западной и Восточной зоны), причём 24 из них были определены автоматически и 8 добавлены как победители стадии плей-офф.

Зона Западной Азии
  Аль-Наср
  Аль-Шабаб
  Аль-Хиляль
  Аль-Ахли (Победитель матчей плей-офф)
  Фулад
  Трактор Сази
  Персеполис
  Нафт Тегеран (Победитель матчей плей-офф)
  Пахтакор
  Локомотив
  Насаф
  Бунёдкор (Победитель матчей плей-офф)
  Аль-Ахли
  Аль-Айн
  Лехвия
  Аль-Садд (Победитель матчей плей-офф)

Зона Восточной Азии
  Чонбук Хёндэ Моторс
  Соннам
  Сувон Блюуингз
  Сеул (Победитель матчей плей-офф)
  Гамба Осака
  Урава Ред Даймондс
  Касима Антлерс
  Касива Рейсол (Победитель матчей плей-офф)
  Гуанчжоу Эвергранд
  Шаньдун Лунэн
  Бэйцзин Гоань (Победитель матчей плей-офф)
  Гуанчжоу Фули (Победитель матчей плей-офф)
  Брисбен Роар
  Уэстерн Сидней Уондерерс
  Бурирам
  Биньзыонг

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф 
На этой стадии победитель определялся по итогам двух матчей.

Участники

1/8 финала 
16 участников плей-офф были распределены на пары следующим образом:

Зона Западной Азии
 1-я команда группы A против 2-й команды группы C
 1-я команда группы C против 2-й команды группы A
 1-я команда группы B против 2-й команды группы D
 1-я команда группы D против 2-й команды группы B

Зона Восточной Азии
 1-я команда группы E против 2-й команды группы G
 1-я команда группы G против 2-й команды группы E
 1-я команда группы F против 2-й команды группы H
 1-я команда группы H против 2-й команды группы F

Таким образом создались следующие пары:

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

|}

1-е матчи

2-е матчи 

Общий счёт 4:4. Касива Рейсол победила за счёт большего числа голов, забитых в выездном матче

Чонбук Хёндэ Моторс победил 2:1 по сумме двух матчей

Лехвия победила 4:3 по сумме двух матчей

Аль-Хиляль победил 3:1 по сумме двух матчей

Гамба Осака победила 6:3 по сумме двух матчей

Гуанчжоу Эвергранд победил 3:2 по сумме двух матчей

Общий счёт 3:3. Аль-Ахли победил за счёт большего числа голов, забитых в выездном матче

Общий счёт 2:2. Нафт Тегеран победил за счёт гола, забитого в выездном матче

Четвертьфиналы 

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

|}

1-е матчи

2-е матчи 

Гуанчжоу Эвергранд победил 4:2 по сумме двух матчей

Аль-Хиляль победил 6:3 по сумме двух матчей

Гамба Осака победила 3:2 по сумме двух матчей

Аль-Ахли победила 3:1 по сумме двух матчей

Полуфиналы 

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

|}

1-е матчи

2-е матчи

Финал 
Первый финальный матч прошёл 7 ноября, а ответный — 21 ноября 2015 года.

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Лига чемпионов на сайте АФК

2015
Футбол в Азии в 2015 году